En Pologne, Rosochy peut désigner : 

 Rosochy, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Rosochy, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Rosochy, village de la voïvodie de Mazovie
 Rosochy, village de la voïvodie d'Opole
 Rosochy, village du powiat de Bytów, dans la voïvodie de Poméranie
 Rosochy, village du powiat de Wejherowo, dans la voïvodie de Poméranie
 Rosochy, village de la voïvodie de Sainte-Croix